Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów na Żużlu 2016 – cykl zawodów żużlowych, mających wyłonić najlepszych zawodników indywidualnych mistrzostw Europy juniorów w sezonie 2016. Tytuł zdobył Francuz Dimitri Bergé.

Finał 
  Lamothe-Landerron, 10 września 2016

Bieg po biegu 
 Andersson, Łogaczow, Kaczmarek, Skorja (w/u)
 Krcmar, Lyager, Jakobsen, Riss
 Berge, Smektała, Trofimow, Partanen
 Holub, Andersen, Frederiksen, Fajzullin
 Andersen, Krcmar, Berge, Kaczmarek
 Łogaczow, Lyager, Trofimow, Fajzullin
 Riss, Andersson, Holub, Smektala
 Partanen, Jakobsen, Frederiksen, Skorja (w/u)
 Lyager, Smektała, Kaczmarek, Frederiksen
 Krcmar, Łogaczow, Holub, Partanen (d)
 Berge, Jakobsen, Andersson, Fajzullin (w/u)
 Riss, Andersen, Trofimow, Skorja
 Riss, Partanen, Kaczmarek, Fajzullin
 Łogaczow, Jakobsen, Smektała, Andersen
 Krcmar, Andersson, Trofimow, Frederiksen
 Berge, Holub, Lyager, Skorja
 Kaczmarek, Jakobsen, Trofimow, Holub
 Berge, Łogaczow, Riss, Frederiksen
 Andersson, Andersen, Lyager, Partanen
 Smektała, Krcmar, Skorja, Fajzullin
 Bieg o miejsca 1-2: Berge, Krcmar

Bibliografia 
 Francuz mistrzem Europy juniorów, Polacy poniżej oczekiwań

Linki zewnętrzne 
 

2016
2016 w sporcie żużlowym